Hrvatska je nastupila na Zimskim olimpijskim igrama u Pyongyangu 2018. godine.

Popis hrvatskih reprezentativaca na ZOI 2018. 
Hrvatsku je ZOI 2018. predstavljalo 20 natjecatelja u 4 športova.

Alpsko skijanje

Kombinacija

Slalom

Veleslalom

Super-G

Spust

Bob

Bob dvosjed

Bob četverosjed

Sanjkanje

Nordijsko skijanje

Slobodni stil

Sprint Class

15 km + 15 km skiathlon (M)

Izvori 

2018 ZOI